Jan Markiewicz (1603–1687) – kanonik poznański, warmiński i krakowski, polski polemista religijny
 Jan Markiewicz (1613–1691) – kupiec, rajca krakowski, pamiętnikarz
 Jan Markiewicz (zm. 1730) – prepozyt kapituły Wszystkich Świętych w Krakowie
 Jan Markiewicz (ur. 1955) – polski koszykarz